La Riba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Riba (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 La Riba (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar